Pemmican steht für:
 Pemmikan, haltbare Mischung aus Dörrfleisch und Fett
 Pemmican Bluff, Felsenkliff im Ellsworthland, Antarktika
 Pemmican Step, Abschnitt des Tucker-Gletschers, Viktorialand, Antarktika